Почётный знак «Родительская слава города Москвы» — награда города Москвы. Учреждён постановлением правительства города Москвы N 678-ПП от 28 июля 2009 года, с внесением в закон города Москвы от 5 сентября 2001 года «О наградах и почётных званиях города Москвы».

Статус знака 
Почётным знаком «Родительская слава города Москвы» (далее — Почетный знак) награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в городе Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей достойными гражданами Российской Федерации, за формирование у детей активной жизненной позиции и нравственных устоев, создание условий, обеспечивающих достижение ими высоких результатов в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности.

Награждение лиц, указанных в абзаце первом настоящего Положения, производится по достижении пятым ребёнком возраста 5 лет при наличии в живых остальных детей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

При награждении учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Награждение Почетным знаком усыновителей производится в соответствии с абзацем первым настоящего Положения при условии воспитания усыновленных (удочеренных) детей не менее 5 лет.

Повторное награждение Почетным знаком не производится.

Правила ношения 
Почетный знак (или его уменьшенная копия) носится на правой стороне груди и при наличиих государственных наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их.

Описание знака 
Почётный знак «Родительская слава города Москвы» представляет собой десятиконечную звезду, образованную пучками расходящихся серебристых лучей.

В центре знака — круглый накладной медальон серебристого цвета. В центре медальона помещено рельефное изображение — на фоне солнца и его лучей — фигура ребенка, поддерживаемая родительской рукой.

Нижняя часть медальона обрамлена еловыми ветвями, являющимися символом многодетной семьи в славянской культуре. Вся композиция окружена кантом тёмно-синей эмали. По канту расположена надпись белыми буквами «Родительская слава города Москвы» и инкрустированы пять фианитов, символизирующих многодетную семью в новейшей российской истории.

Диаметр знака — 70 мм. Знак при помощи соединительного ушка крепится к колодке. Колодка знака выполнена в виде банта шириной 70 мм, высотой 45 мм и покрыта эмалью двух цветов, тремя чередующимися полосами: белая-голубая-белая. В центре колодки помещено рельефное изображение серебристого цвета основного элемента герба города Москвы — фигура Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем Змия.

Почетный знак «Родительская слава города Москвы» прикреплен к плакетке размером 145×200 мм, изготовленной из дерева. В нижней части плакетки размещена табличка светлого металла с гравировкой инициалов и фамилий награждённых родителей.

Для ношения на одежде имеется уменьшенная копия знака. Диаметр уменьшенной копии — 30 мм. На оборотной стороне копии имеется ювелирная булавка для крепления к одежде.

Знак и его уменьшенная копия изготавливаются из латуни с серебряным покрытием.

Источники 
  На официальном сайте Правительства города Москвы
 На сайте «Антикризисный щит Москвы»
  Постановление «О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ „РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА ГОРОДА МОСКВЫ“» 

Награды Москвы
Родительская слава города Москвы
Родительская слава города Москвы
Демографическая политика
Натализм
Появились в 2009 году в России
2009 год в Москве